«Рахиян Керманшах» — иранский футбольный клуб, из города Керманшах. Клуб был основан в 2006 году. Первоначально клуб назывался «Ширин Фараз». Клуб находится в собственности у Фармана Карими. Команда получила право выступать в Лиге Азадеган, купив место в ней перед сезоном 2006/2007, в первом же своём сезоне заслужив выход в Лигу Азадеган. Перед сезоном 2012/2013 «Ширин Фараз» сменил название на «Рахиян Керманшах».

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на persianleague.com 

Футбольные клубы Ирана
ФК «Рахиян Керманшах»